

Cinema 
 Eyes Wide Open – film del 2009 diretto da Haim Tabakman

Esposizioni 
 Eyes Wide Open – esposizione commemorativa in ricordo dei soldati morti durante la guerra d'Iraq

Letteratura 
 Eyes Wide Open – libro di Frederic Raphael del 1999

Musica 
 Eyes Wide Open – singolo dei Naildown del 2005
 Eyes Wide Open – singolo di Gotye del 2010
 Eyes Wide Open – album di Sabrina Carpenter del 2015
 Eyes Wide Open – album delle Twice del 2020